Мартынов, Сергей Александрович:
 Мартынов, Сергей Александрович (1971—1997) — советский борец греко-римского стиля.
 Мартынов, Сергей Александрович (род. 1959) — российский государственный и политический деятель.